Пелемеш — топоним в Татарстане

 Пелемеш — село в Агрызском районе
 Пелемеш — река в Агрызском районе